

Ключевське — село, Борзинський район, Забайкальський край
 Ключевське — село, Далматовський район, Курганська область
 Ключевське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Ключевське — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Верхньоключевське